Hemipauropus är ett släkte av mångfotingar. Hemipauropus ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Hemipauropus